Karl Georg von Raumer ist der Name folgender Personen:

* Karl Georg von Raumer (Archivar) (1753–1833), deutscher Archivar
 Karl Georg von Raumer (Geologe) (1783–1865), deutscher Geologe, Geograph und Pädagoge